Рейнве́йн, рейнское вино ( — «вино с Рейна», от  — «Рейн» +  — «вино») — общее название вин из крупнейшего в Германии винодельческого региона, охватывающего Рейн-Пфальц, Рейнгессен, Рейнгау и Средний Рейн.

Почва виноградников, разведенных местами на склоне самых скал, состоит из глины, извести, шифера и прочего. Рейнвейн выделывается из винограда Рислинг, который, оставаясь продолжительное время (до глубокой иногда осени) на кустах, подвергается так называемому «благородному гниению», вызываемому грибком Botrytis cinerea. Этому грибку Рейнвейн и обязан своими особым вкусом и букетом. Рейнские вина могут быть разделены на три класса, причем к первому следует отнести Штейнберг, Рауенталь, Грефенберг, Рюдесгейм и Маркобрун с замком Иоганнисберг во главе, ко второму — Гейзенгейм, деревня Иоганнисберг, Гаттенгейм, Винкель и Фольратсберг, к третьему классу — Эрбах, Эльтвиль, Эйбинген, Киндрих, Миттельгейм, Эстрих, Ширштейн, Валлуф, Гальгартен и Лорх; первоклассное красное вино получается в Асмансхаузене.

В культуре

См. также 
 Ренсковый погреб

Примечания

Ссылки 
 
 Большой немецко-русский словарь. Rheinwein

Вина Германии